Live Forever – singolo degli Oasis del 1994
Live Forever – album dei The Screaming Jets del 2002
Live Forever – album di Bob Marley del 2011
Live Forever – album di Lil Peep del 2015
Live Forever – singolo di Liam Payne del 2019